Robella ima više značenja:
 Robella, Asti
 Robella, Cuneo
 Robella, Vercelli